Alcoa bezeichnet:

 Alcoa, US-amerikanischer Aluminiumkonzern

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Alcoa (Tennessee), im Blount County
 Alcoa (Texas), im Milam County
 Alcoa Center, im Westmoreland County, Pennsylvania
 die ehemalige Bezeichnung von Alorton (Illinois)

Sonstiges:
 Cornexi Alcoa Székesfehérvár, ungarischer Handballverein 
 Alcoa (Rebsorte), eine Rotweinsorte
 Alcoa (Fluss), Fluss in Portugal 
 Alcoa Mine, Mine im Hardin County, Illinois
 Alcoa Little League Park, Park im Blount County, Tennessee
 Alcoa Park, Park im St. Lawrence County, New York

im NRHP gelistete Objekte:
 Alcoa Care-free Home, in Rochester, New York, ID-Nr. 10000358
 Alcoa Edgewater Works, in Edgewater, New Jersey, ID-Nr. 78001735
 Alcoa South Plant Office, in Alcoa, Tennessee, ID-Nr. 89001070
 Alcoa West Plant Office, in Alcoa, Tennessee, ID-Nr. 89000863

Siehe auch:
 Algoa